Folkpartiet är ett politiskt parti som inte bara representerar en viss intressegrupp, såsom Arbetarparti eller Miljöpartiet. Folkpartiet säger att det strävar efter att representera alla källor till folket. Det finns folkpartier i flera olika länder.

Politiska åskådningar
Politiska spektrumet